Karaberd (Lorri)
 Karaberd (Shirak)